Это список премиальных живых шоу WWE, в котором подробно перечислены все шоу рестлинга, проведённые WWE по системе PPV и на WWE Network. В связи с тем, что в США WWE Network объединился с Peacock, а WWE Network по-прежнему доступна на международных рынках, а также с тем, что традиционным PPV-каналам уделяется меньше внимания, в 2022 году компания начала использовать термин «Премиальное живое шоу» () для обозначения своих шоу, транслируемых по PPV и стриминговым сервисам.

WWE транслирует PPV-шоу с 1985 года, когда впервые была создана классическая «большая четверка» шоу (Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam и Survivor Series). В середине 1990-х годов линейка PPV-шоу компании расширилась до ежемесячной, а в середине 2000-х годов стала ещё шире. Кроме того, в период с 1997 по 2003 год WWE выпускала международные PPV-шоу, не доступные в США. В 2022 году компания начала признавать Money in the Bank одним из пяти крупнейших событий года, тем самым сделав его событием «большой пятёрки» наряду с классической «большой четверкой»; King of the Ring также считался событием «большой пятерки» с 1993 по 2002 год, после чего турнир перестали проводить как PPV-шоу.

В настоящее время продолжительность премиальных живых шоу WWE обычно составляет 3 часа, при этом некоторые мероприятия могут быть длиннее или короче. Шоу NXT (ранее — NXT TakeOver) обычно продолжаются от 2 до 3 часов.

История

1980-е

1985

1986

1987

1988

1989

1990-е

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000-е

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010-е

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Примечания 

Списки:Телевидение